Manuel Garcia peut désigner :

 Manuel Garcia (1775-1832), chanteur d'opéra, compositeur et chef d'orchestre espagnol ;
 Manuel Garcia junior (1805-1906), fils du précédent et professeur de chant ;
 Manuel García Prieto (1859-1938), homme politique espagnol ;
 Manuel González y García (1877-1940), ecclésiastique espagnol ;
 Manuel García Morente (1886-1942), philosophe, professeur puis prêtre espagnol.